Erik Åberg kan avse:

* Erik Åberg (diplomat)
 Erik Åberg (idrottare)
 Erik Åberg (ingenjör)